Турковский район:

 Турковский район — в Саратовской области России.
 Турковский район — во Львовской области Украины.